Зих — польське прізвище.

Особи 
 Владислав Зих (палеонтолог) — вчений.
 Францішек Зих — директор Бучацької гімназії.
 Юзеф Зих — правник, політик, маршалок сейму РП.
 Ян Зих — посол Галицького сейму ІІ скликання від міста Дрогобича.
 Барбара Ґрушка-Зих (нар. 4 грудня 1960, Челядзь, Польща) — польська поетеса, журналістка та репортерка, літературознавиця.

Див. також 
 Зих

Польські прізвища